Matteo Berrettini a fost campionul en-titre și și-a apărat cu succes titlul învingându-l în finală pe Filip Krajinović cu scorul de 7–5, 6–4.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Secțiune 1

Secțiune 2

Alte informații

Wild cards

Clasament protejat
  Stan Wawrinka

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
 Qualifying Draw
 Main Draw

2022
ATP Tour 2022